Ширко:
 Ширко, Александр Петрович (род. 1976) — российский футболист.
 Ширко, Игорь Владимирович (1934—2019) — советский и российский механик и математик.